Литуев — фамилия. Известные носители:
 Литуев, Юрий Николаевич (1925—2003) — советский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Литуева, Валентина Михайловна (1930—2008) — советская прыгунья в длину.